Алексе́й Кара́ев:
 Караев, Алексей Алексеевич (род. 1950) — художник, график и живописец, скульптор, писатель.
 Караев, Алексей Борисович (род. 1954) — российский режиссёр-мультипликатор.